Bew ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Bew, Baron Bew (* 1950), nordirischer Historiker und Politiker

BEW ist die Abkürzung für:
 Flughafen Beira, IATA-Code
 Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH, jetzt Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH
 Bergische Energie- und Wasser-GmbH in Wipperfürth, u. a. bundesweiter Anbieter von Autostrom
 Bergmann Electricitäts-Werke, ehemaliges Elektrounternehmen in Berlin, siehe Bergmann-Borsig
 Berliner Elektricitäts-Werke, ehemaliges Elektrounternehmen in Berlin, siehe Bewag (Berlin)
 Betreutes Einzelwohnen, siehe Betreutes Wohnen#Wohnformen
 Betreuungs- und Erholungswerk, Sozialwerk in Bremerhaven 
 Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, Förderprogramm des BAFA

BEW